Cavazzi della Somaglia – famiglia nobile italiana
 Gian Giacomo Cavazzi della Somaglia – politico e nobile italiano
 Gian Luca Cavazzi della Somaglia – politico italiano
 Giulio Maria Cavazzi della Somaglia – cardinale italiano